Francesc Roca i Alcaide, (1881-1973), mestre i historiador valencià
 Francesc Roca i Ferrer (1843 - 1910) Impressor reusenc
 Francesc Roca i Hernández, (1851-1917), polític i sindicalista mallorquí
 Francesc Roca i Simó, (1874-1940), arquitecte mallorquí
 Francesc Roca i Vila, (1776-1847), impressor reusenc
 Francesc Roca (il·lusionista), (?–1945), il·lusionista català